Azzano (Mezzegra), plaats in Italiaanse gemeente Mezzegra, provincie Como.
Azzano (Premariacco), plaats in Italiaanse gemeente Premariacco, provincie Udine.
Azzano (Spoleto), plaats in Italiaanse gemeente Spoleto, provincie Perugia.